Шидло́вский (Шидловская) () — польская и еврейская фамилия происходящая от польского слова Szydło (шило, альшпис).

Шидловский 
 Шидловский, Август Антонович (1934—2008) — советский и российский геофизик.
 
 Шидловский, Алексей Николаевич (род. 1972) — российский толкатель ядра.
 Шидловский, Анатолий Корнеевич (род. 1933) — украинский и советский учёный в области электротехники и электроэнергетики.
 
 Шидловский, Борис Вячеславович (ум. 1922) — журналист.
 Шидловский, Владислав Доминикович (1843—1917) — сенатор.
 Шидловский, Григорий Романович — харьковский вице-губернатор (1793—1800).
 Шидловский, Евдоким Степанович (1743—1808) — поручик, вероятный основатель Донецка.
 
 Шидловский, Игнатий (1793—1846) — польский переводчик.
 Шидловский, Илиодор Иванович (1827—1904) — воронежский губернский предводитель дворянства.
 Шидловский, Константин Михайлович (1872 — после 1917) — российский государственный деятель.
 Шидловский, Лаврентий Иванович (1687—1735) — полковник Харьковского слободского казачьего полка.
  (1931—2022) — чилийский и израильский композитор и художник.
 Шидловский, Леонид Ростиславович (1865 — после 1916) — Георгиевский кавалер, командир 22-го Туркестанского стрелкового полка.
 
 
 Шидловский, Пётр Петрович — вице-губернатор Уральской области Российской империи.
 Шидловский, Роман Алексеевич (род. 1985) — белорусский театральный режиссёр, актер.
 
 Шидловский, Славош (1894—1952) — польский легкоатлет, участник Олимпийских игр, офицер Войска Польского.
 Шидловский, Фёдор Владимирович (до 1677 — ок. 1719) — стольник, полковник Изюмского слободского казачьего полка.
 Шидловский, Шимон Визунас (ум. 1906) — участник Польского восстания 1863 года.

Шидловская 
 Шидловская, Анна Семёновна (род. 1937) — Герой Социалистического Труда, телятница колхоза «Красный Октябрь» Столбцовского района Минской области.
 Шидловская, Екатерина Владимировна (род. 1976) — победительница первого официального конкурса красоты «Мисс Москва» в 1994 году.
 Шидловская, Ольга Сергеевна (1898—1959) — участница Первой мировой войны, дочь С. А. Шидловского.

См. также 
 Шидловские — польский дворянский род